Сэм Франсис Шрек (; родился 29 января 1999 года в Пиннеберге, Германия) — немецкий футболист, полузащитник клуба «Эрцгебирге».

Клубная карьера 
Шрек — воспитанник клубов «Тус Аппен», «Гамбург», «Каммерфельдер», «Санкт-Паули» и «Байер 04». 29 ноября 2018 года в матче Лиги Европы против болгарского «Лудогорца» он дебютировал в составе последнего. Летом 2019 года перешёл в нидерландский «Гронинген». 3 августа в матче против «Эммена» он дебютировал в Эредивизи. 

Летом 2021 года перешёл на правах аренды в «Эрцгебирге». 6 августа 2022 года подписал однолетний контракт с «Эрцгебирге».

Международная карьера 
В 2016 году в составе юношеской сборной Германии Шрек принял участие в юношеском чемпионате Европы в Азербайджане. На турнире он сыграл в матчах против команд Украины, Боснии и Герцеговины и Испании.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Profile at DFB.de
 Profile at kicker.de

Футболисты Германии
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Эрцгебирге»